Николай Калмыков:
 Калмыков, Николай Павлович (1920—2004) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Калмыков, Николай Петрович (род. 1942) — советский и российский историк, специалист по истории Латинской Америки.